FZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Filton (Regno Unito)